Carl Rosenblad kan syfta på bland andra:

* Carl Rosenblad (1848–1931), svensk general
 Carl Rosenblad (1854–1926), svensk general
 Carl Rosenblad (1886–1953), svensk tävlingsryttare
 Carl Rosenblad (född 1969), svensk racerförare